Baby Santiago, nome artístico de Fulgêncio Santiago (São Paulo, 17 de outubro de 1933) é um cantor e compositor brasileiro.
Atualmente, Baby Santiago mora no bairro Bom Retiro, região central da capital paulista, com sua segunda esposa, Úrsula, com quem é casado há mais de 40 anos.

Discografia
Xaxado rock/Io muito louco (1962)
Vem, vem.../Seu Valério (1961)

Nascidos em 1933
Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Cantores de rock do Brasil